Алёна Сергеевна Иванова (4 октября 1994, Ижевск) — российская и молдавская биатлонистка, призёр чемпионата России по биатлону и летнему биатлону. Мастер спорта России (2015).

Биография 
Воспитанница ижевского биатлона, первый тренер — К. В. Комлева. Также тренировалась под руководством Наиля Галинуровича Хазеева. Выступала за ССШОР по биатлону (Ижевск) и Республику Удмуртия.

На чемпионате России 2017 года стала серебряным призёром в эстафете в составе команды Удмуртии. В том же году стала серебряным призёром чемпионата России по летнему биатлону в эстафете.

В 2020 году перешла в сборную Молдавии. В сезоне 2020/21 выступала только на Кубке IBU, осенью 2021 года дебютировала на Кубке мира.

Результаты

Чемпионат Европы

Кубок мира

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Кубок IBU

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте infosport.ru

Биатлонисты России
Биатлонисты Молдавии